El Masters de Madrid 2012, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2012 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És l'11a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la quarta en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 4 i el 13 de maig del 2012 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

Aquesta edició de Masters de Madrid es va disputar sobre una superfície de terra batuda blava, nova i única en els circuits professionals. Aquesta superfície representava una terra batuda més dura i relliscosa que fou mal rebuda per molts tennistes, ja que l'organització dels circuits masculí i femení no van tenir en compte la seva opinió abans d'aprovar aquesta pista en un torneig d'alta categoria. Els tennistes Rafael Nadal i Novak Đoković van declarar públicament que no tornarien a participar en aquest torneig si no es tornava a canviar de superfície.

El suís Roger Federer va guanyar el seu quart títol de la temporada en quatre finals. Va significar el 20è títol Masters i tercer a Madrid (2006 i 2009), a més, amb els punts aconseguits va accedir a la segona posició del rànquing individual. L'estatunidenca Serena Williams va aconseguir el segon títol de l'any, ambdós sobre terra batuda i sense cap derrota en aquesta superfície. La bielorussa Viktória Azàrenka va disputar i perdre la segona final consecutiva a Madrid. La parella masculina polonesa Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski van guanyar el segon títol de l'any i també segon a Madrid després de l'aconseguit l'any 2008. La parella femenina italiana Sara Errani i Roberta Vinci van guanyar el seu quart títol de l'any conjuntament, tots sobre terra batuda. Paral·lelament, Errani portava tres títols individuals més també en la mateixa superfície.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012